Мачкалян — армянская фамилия. Известные носители:
 Мачкалян, Варгашак Торопович (1914-?) — советский борец.
 Мачкалян, Оганес (1995) — армянский футболист.